Соверби, или Сауэрби () — английская фамилия.

 Сауэрби, Джеймс (1757—1822) — английский ботаник и миколог, известный ботанический иллюстратор.
 Сауэрби, Джеймс Де Карл (1787—1871) — британский минералог и иллюстратор. 
 Джордж Бреттингэм Соверби I (1788—1854) — британский натуралист, иллюстратор и конхиолог.
 Джордж Бреттингэм Соверби II (1812–1884) — британский натуралист, иллюстратор и конхиолог.
 Джордж Бреттингэм Соверби III (1843—1921) — британский конхиолог, издатель и иллюстратор.